Meunasah Manyang (Lhonga), een plaats in Indonesië
Meunasah Manyang (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Meunasah Manyang (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Meunasah Manyang (Krueng Barona Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing